General José de San Martín, Libertador General San Martín, General San Martín eller José de San Martín kan syfta på:

 José de San Martín (1778–1850), en argentinsk general
 Centro Cultural General San Martín, ett kulturcenter i Buenos Aires, Argentina

Geografi

Argentina 

 Partido de General San Martín, kommun, Buenos Aires, 
 Departamento de Libertador General San Martín (kommun i Chaco)
 General José de San Martín (kommunhuvudort i Argentina), Chaco, 
 José de San Martín (kommunhuvudort i Argentina), Chubut, 
 Departamento de General San Martín (kommun i Córdoba), 
 Libertador General San Martín (kommunhuvudort i Argentina), Jujuy, 
 General San Martín (ort i Argentina), La Pampa, 
 Departamento de General San Martín (kommun i La Rioja), 
 San Martín (kommunhuvudort i Argentina, Mendoza), 
 Puerto Rico (kommunhuvudort i Argentina), Misiones, 
 Departamento de Libertador General San Martín (kommun i Misiones), 
 Departamento de General José de San Martín, kommun, Salta, 
 Villa General San Martín, San Juan, 
 Departamento de Libertador General San Martín (kommun i San Luis),

Se även
 San Martín

Robotskapade Argentinaförgreningar